Шамбре може да се односи на:

 Шамбре (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Шамбре (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел